Люк Ро́бертс (, род. 5 октября 1977, Вудбридж, Саффолк, Англия) — английский актёр.

Робертс играл постоянную роль Джозефа Бирна в медицинской мыльной опере «Холби Сити» на протяжении шести сезонов. У него была одна из ведущих ролей в недолго просуществовавшем сериале «Перекрёсток», а также главная роль в драме Sky1 «Стюардессы». В 2016—2017 гг. Робертс появлялся в регулярной роли Вудса Роджерса в сериале «Чёрные паруса», а также исполнил роль сэра Артура Дейна в шестом сезоне телесериала HBO «Игра престолов».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Великобритании